|-
|(46001)||2001 CG1|| align=right|15,5|| align=right|2,322|| align=right|0,081|| align=right|5,81|| align=right|3,538||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46002)||2001 CB3|| align=right|16,0|| align=right|2,266|| align=right|0,076|| align=right|7,17|| align=right|3,411||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46003)||2001 CF3|| align=right|15,6|| align=right|2,332|| align=right|0,135|| align=right|5,97|| align=right|3,561||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46004)||2001 CF4|| align=right|15,1|| align=right|2,284|| align=right|0,164|| align=right|19,64|| align=right|3,450||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46005)||2001 CR7|| align=right|13,6|| align=right|2,675|| align=right|0,186|| align=right|9,51|| align=right|4,375||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46006)||2001 CB11|| align=right|16,1|| align=right|2,431|| align=right|0,146|| align=right|3,02|| align=right|3,790||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46007)||2001 CG12|| align=right|15,5|| align=right|2,283|| align=right|0,072|| align=right|7,89|| align=right|3,448||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46008)||2001 CY12|| align=right|13,6|| align=right|2,588|| align=right|0,146|| align=right|13,84|| align=right|4,164||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46009)||2001 CE13|| align=right|15,4|| align=right|2,251|| align=right|0,196|| align=right|5,55|| align=right|3,378||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46010)||2001 CU16|| align=right|15,4|| align=right|2,553|| align=right|0,195|| align=right|5,92|| align=right|4,079||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46011)||2001 CM19|| align=right|15,4|| align=right|2,786|| align=right|0,042|| align=right|4,68|| align=right|4,650||MBA||2. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46012)||2001 CM26|| align=right|13,8|| align=right|3,065|| align=right|0,028|| align=right|11,23|| align=right|5,366||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46013)||2001 CP26|| align=right|13,9|| align=right|2,985|| align=right|0,041|| align=right|10,91|| align=right|5,157||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46014)||2001 CF27|| align=right|14,9|| align=right|2,475|| align=right|0,144|| align=right|6,67|| align=right|3,894||MBA||2. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46015)||2001 CJ36|| align=right|15,1|| align=right|2,397|| align=right|0,063|| align=right|7,42|| align=right|3,712||MBA||15. februar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(46016)||2001 CP41|| align=right|15,4|| align=right|2,362|| align=right|0,128|| align=right|4,95|| align=right|3,629||MBA||15. februar 2001||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(46017)||2001 DP3|| align=right|15,1|| align=right|3,115|| align=right|0,142|| align=right|6,84|| align=right|5,498||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46018)||2001 DX6|| align=right|15,0|| align=right|2,700|| align=right|0,038|| align=right|2,66|| align=right|4,436||MBA||16. februar 2001||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(46019)||2001 DT9|| align=right|14,4|| align=right|2,611|| align=right|0,029|| align=right|14,02|| align=right|4,219||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46020)||2001 DL11|| align=right|15,6|| align=right|2,304|| align=right|0,102|| align=right|3,66|| align=right|3,497||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46021)||2001 DZ14|| align=right|14,5|| align=right|2,340|| align=right|0,112|| align=right|11,84|| align=right|3,579||MBA||17. februar 2001||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(46022)||2001 DE16|| align=right|14,8|| align=right|2,589|| align=right|0,194|| align=right|6,56|| align=right|4,166||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46023)||2001 DN16|| align=right|15,2|| align=right|2,251|| align=right|0,158|| align=right|8,00|| align=right|3,377||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46024)||2001 DC18|| align=right|13,3|| align=right|3,142|| align=right|0,230|| align=right|18,33|| align=right|5,569||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46025)||2001 DQ18|| align=right|14,9|| align=right|2,590|| align=right|0,069|| align=right|10,39|| align=right|4,169||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46026)||2001 DJ20|| align=right|15,1|| align=right|2,631|| align=right|0,174|| align=right|13,78|| align=right|4,267||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46027)||2001 DG21|| align=right|13,9|| align=right|2,753|| align=right|0,253|| align=right|15,77|| align=right|4,567||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46028)||2001 DT21|| align=right|14,8|| align=right|2,705|| align=right|0,154|| align=right|11,23|| align=right|4,447||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46029)||2001 DF22|| align=right|14,5|| align=right|2,615|| align=right|0,099|| align=right|14,13|| align=right|4,229||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46030)||2001 DQ25|| align=right|15,5|| align=right|2,385|| align=right|0,191|| align=right|3,23|| align=right|3,682||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46031)||2001 DB29|| align=right|15,6|| align=right|2,375|| align=right|0,204|| align=right|3,30|| align=right|3,659||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46032)||2001 DM29|| align=right|15,9|| align=right|2,281|| align=right|0,012|| align=right|3,21|| align=right|3,443||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46033)||2001 DG31|| align=right|14,8|| align=right|2,754|| align=right|0,157|| align=right|13,46|| align=right|4,570||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46034)||2001 DR31|| align=right|15,2|| align=right|2,420|| align=right|0,130|| align=right|4,15|| align=right|3,764||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46035)||2001 DM32|| align=right|15,7|| align=right|2,321|| align=right|0,091|| align=right|6,46|| align=right|3,535||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46036)||2001 DS32|| align=right|16,2|| align=right|2,157|| align=right|0,091|| align=right|4,10|| align=right|3,168||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46037)||2001 DF33|| align=right|13,9|| align=right|2,761|| align=right|0,353|| align=right|30,42|| align=right|4,587||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46038)||2001 DH33|| align=right|15,2|| align=right|2,227|| align=right|0,057|| align=right|6,49|| align=right|3,324||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46039)||2001 DW39|| align=right|15,7|| align=right|2,410|| align=right|0,117|| align=right|6,76|| align=right|3,741||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46040)||2001 DT44|| align=right|14,5|| align=right|3,084|| align=right|0,125|| align=right|1,17|| align=right|5,416||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46041)||2001 DX46|| align=right|15,0|| align=right|2,572|| align=right|0,138|| align=right|12,63|| align=right|4,123||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46042)||2001 DK54|| align=right|15,3|| align=right|2,387|| align=right|0,091|| align=right|6,46|| align=right|3,687||MBA||21. februar 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(46043)||2001 DR64|| align=right|14,8|| align=right|2,600|| align=right|0,210|| align=right|4,94|| align=right|4,190||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46044)||2001 DP68|| align=right|15,9|| align=right|2,611|| align=right|0,086|| align=right|0,58|| align=right|4,219||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46045)||2001 DU68|| align=right|14,0|| align=right|3,203|| align=right|0,093|| align=right|7,40|| align=right|5,730||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46046)||2001 DM70|| align=right|15,5|| align=right|2,416|| align=right|0,086|| align=right|6,51|| align=right|3,754||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46047)||2001 DN70|| align=right|13,5|| align=right|3,019|| align=right|0,319|| align=right|12,18|| align=right|5,244||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46048)||2001 DJ71|| align=right|15,7|| align=right|2,381|| align=right|0,208|| align=right|2,44|| align=right|3,674||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46049)||2001 DL73|| align=right|16,4|| align=right|2,190|| align=right|0,132|| align=right|3,12|| align=right|3,239||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46050)||2001 DM74|| align=right|14,9|| align=right|2,990|| align=right|0,243|| align=right|1,17|| align=right|5,169||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46051)||2001 DQ74|| align=right|14,8|| align=right|2,552|| align=right|0,178|| align=right|6,12|| align=right|4,075||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46052)||2001 DD76|| align=right|15,5|| align=right|2,193|| align=right|0,195|| align=right|4,02|| align=right|3,247||MBA||20. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|46053 Davidpatterson||2001 DB77|| align=right|16,2|| align=right|2,136|| align=right|0,088|| align=right|3,83|| align=right|3,121||MBA||21. februar 2001||Junk Bond||D. Healy
|-
|(46054)||2001 DC80|| align=right|14,4|| align=right|3,057|| align=right|0,140|| align=right|16,63|| align=right|5,345||MBA||22. februar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46055)||2001 DA83|| align=right|15,5|| align=right|2,592|| align=right|0,091|| align=right|2,70|| align=right|4,173||MBA||22. februar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(46056)||2001 DD87|| align=right|14,5|| align=right|2,649|| align=right|0,094|| align=right|13,86|| align=right|4,311||MBA||23. februar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46057)||2001 DT87|| align=right|14,1|| align=right|2,544|| align=right|0,169|| align=right|7,08|| align=right|4,056||MBA||21. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46058)||2001 DE88|| align=right|14,5|| align=right|2,651|| align=right|0,155|| align=right|11,81|| align=right|4,316||MBA||24. februar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46059)||2001 DJ88|| align=right|15,3|| align=right|2,273|| align=right|0,160|| align=right|7,09|| align=right|3,426||MBA||25. februar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46060)||2001 DL88|| align=right|14,4|| align=right|2,968|| align=right|0,031|| align=right|9,15|| align=right|5,113||MBA||26. februar 2001||Cerro Tololo||Deep Lens Survey
|-
|(46061)||2001 DC90|| align=right|14,5|| align=right|2,574|| align=right|0,113|| align=right|14,10|| align=right|4,130||MBA||22. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46062)||2001 DT91|| align=right|14,2|| align=right|2,690|| align=right|0,170|| align=right|10,94|| align=right|4,411||MBA||20. februar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46063)||2001 DV91|| align=right|15,6|| align=right|2,356|| align=right|0,200|| align=right|8,33|| align=right|3,615||MBA||20. februar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(46064)||2001 DH92|| align=right|13,5|| align=right|3,075|| align=right|0,198|| align=right|14,05|| align=right|5,392||MBA||20. februar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46065)||2001 DB93|| align=right|15,6|| align=right|2,356|| align=right|0,094|| align=right|5,99|| align=right|3,615||MBA||19. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46066)||2001 DV95|| align=right|15,6|| align=right|2,422|| align=right|0,147|| align=right|3,66|| align=right|3,768||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46067)||2001 DY99|| align=right|14,2|| align=right|3,235|| align=right|0,079|| align=right|15,59|| align=right|5,817||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46068)||2001 DM100|| align=right|16,5|| align=right|2,159|| align=right|0,096|| align=right|1,06|| align=right|3,173||MBA||16. februar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(46069)||2001 DY100|| align=right|15,8|| align=right|2,461|| align=right|0,149|| align=right|9,18|| align=right|3,861||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46070)||2001 DV101|| align=right|15,6|| align=right|2,206|| align=right|0,137|| align=right|6,37|| align=right|3,276||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46071)||2001 DQ103|| align=right|14,3|| align=right|3,061|| align=right|0,126|| align=right|4,67|| align=right|5,355||MBA||16. februar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46072)||2001 EJ|| align=right|13,8|| align=right|3,192|| align=right|0,145|| align=right|8,38|| align=right|5,703||MBA||2. marec 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(46073)||2001 EA1|| align=right|15,1|| align=right|2,449|| align=right|0,081|| align=right|7,00|| align=right|3,831||MBA||1. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46074)||2001 EK1|| align=right|14,0|| align=right|2,722|| align=right|0,225|| align=right|9,68|| align=right|4,491||MBA||1. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46075)||2001 EK3|| align=right|14,9|| align=right|2,370|| align=right|0,092|| align=right|7,78|| align=right|3,647||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46076)||2001 EH4|| align=right|15,2|| align=right|2,773|| align=right|0,067|| align=right|5,22|| align=right|4,616||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46077)||2001 EJ5|| align=right|14,1|| align=right|3,053|| align=right|0,084|| align=right|9,15|| align=right|5,333||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46078)||2001 ET6|| align=right|14,8|| align=right|2,572|| align=right|0,156|| align=right|5,60|| align=right|4,123||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46079)||2001 EB7|| align=right|15,2|| align=right|2,381|| align=right|0,092|| align=right|3,66|| align=right|3,673||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46080)||2001 EV9|| align=right|15,4|| align=right|2,742|| align=right|0,074|| align=right|4,46|| align=right|4,539||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46081)||2001 EB10|| align=right|15,2|| align=right|2,814|| align=right|0,075|| align=right|2,89|| align=right|4,720||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46082)||2001 EC10|| align=right|15,2|| align=right|2,619|| align=right|0,051|| align=right|3,62|| align=right|4,237||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46083)||2001 ED10|| align=right|14,3|| align=right|2,755|| align=right|0,273|| align=right|9,21|| align=right|4,571||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46084)||2001 EU10|| align=right|13,9|| align=right|3,003|| align=right|0,144|| align=right|10,93|| align=right|5,204||MBA||2. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46085)||2001 EL11|| align=right|14,7|| align=right|2,650|| align=right|0,135|| align=right|14,88|| align=right|4,313||MBA||2. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46086)||2001 EN11|| align=right|13,8|| align=right|3,136|| align=right|0,063|| align=right|13,48|| align=right|5,553||MBA||2. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46087)||2001 EQ11|| align=right|13,5|| align=right|2,617|| align=right|0,086|| align=right|14,13|| align=right|4,234||MBA||2. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46088)||2001 EO12|| align=right|13,3|| align=right|3,015|| align=right|0,156|| align=right|18,03|| align=right|5,233||MBA||4. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46089)||2001 EC14|| align=right|14,0|| align=right|2,613|| align=right|0,143|| align=right|14,30|| align=right|4,223||MBA||15. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46090)||2001 EJ15|| align=right|16,0|| align=right|2,277|| align=right|0,177|| align=right|5,25|| align=right|3,435||MBA||15. marec 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(46091)||2001 ES15|| align=right|13,9|| align=right|2,721|| align=right|0,186|| align=right|11,70|| align=right|4,488||MBA||15. marec 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(46092)||2001 EP16|| align=right|14,4|| align=right|2,745|| align=right|0,140|| align=right|12,59|| align=right|4,547||MBA||15. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46093)||2001 EL17|| align=right|13,4|| align=right|2,651|| align=right|0,206|| align=right|28,82|| align=right|4,315||MBA||15. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46094)||2001 EX21|| align=right|14,7|| align=right|3,067|| align=right|0,085|| align=right|10,49|| align=right|5,371||MBA||15. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|46095 Frédérickoby||2001 ER25|| align=right|14,4|| align=right|3,171|| align=right|0,073|| align=right|10,80|| align=right|5,647||MBA||15. marec 2001||Vicques||Vicques
|-
|(46096)||2001 FB|| align=right|15,1|| align=right|1,930|| align=right|0,122|| align=right|26,93|| align=right|2,682||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46097)||2001 FN1|| align=right|14,5|| align=right|2,321|| align=right|0,147|| align=right|7,45|| align=right|3,535||MBA||19. marec 2001||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(46098)||2001 FH2|| align=right|15,8|| align=right|2,179|| align=right|0,062|| align=right|4,91|| align=right|3,216||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46099)||2001 FD5|| align=right|14,8|| align=right|2,371|| align=right|0,229|| align=right|23,35|| align=right|3,650||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46100)||2001 FD6|| align=right|14,3|| align=right|3,172|| align=right|0,190|| align=right|2,16|| align=right|5,648||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46101)||2001 FK8|| align=right|13,6|| align=right|3,116|| align=right|0,081|| align=right|12,33|| align=right|5,499||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46102)||2001 FR9|| align=right|13,6|| align=right|2,978|| align=right|0,112|| align=right|9,52|| align=right|5,137||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46103)||2001 FQ12|| align=right|14,4|| align=right|2,766|| align=right|0,044|| align=right|2,80|| align=right|4,599||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46104)||2001 FR12|| align=right|13,4|| align=right|3,047|| align=right|0,065|| align=right|12,78|| align=right|5,319||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46105)||2001 FQ14|| align=right|14,6|| align=right|3,179|| align=right|0,047|| align=right|9,29|| align=right|5,666||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46106)||2001 FA16|| align=right|16,0|| align=right|2,386|| align=right|0,082|| align=right|8,16|| align=right|3,684||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46107)||2001 FP17|| align=right|15,1|| align=right|2,434|| align=right|0,083|| align=right|6,46|| align=right|3,796||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46108)||2001 FW18|| align=right|15,5|| align=right|2,242|| align=right|0,183|| align=right|2,04|| align=right|3,357||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46109)||2001 FG23|| align=right|13,4|| align=right|3,181|| align=right|0,149|| align=right|4,43|| align=right|5,672||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46110)||2001 FK23|| align=right|15,7|| align=right|2,353|| align=right|0,120|| align=right|4,48|| align=right|3,609||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46111)||2001 FR24|| align=right|14,4|| align=right|2,692|| align=right|0,161|| align=right|12,10|| align=right|4,417||MBA||17. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46112)||2001 FA26|| align=right|14,3|| align=right|2,782|| align=right|0,198|| align=right|13,03|| align=right|4,638||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46113)||2001 FT29|| align=right|14,5|| align=right|2,610|| align=right|0,131|| align=right|15,26|| align=right|4,215||MBA||18. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46114)||2001 FX29|| align=right|14,8|| align=right|2,717|| align=right|0,171|| align=right|13,13|| align=right|4,478||MBA||20. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46115)||2001 FP33|| align=right|13,7|| align=right|2,990|| align=right|0,042|| align=right|10,90|| align=right|5,170||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46116)||2001 FY33|| align=right|16,2|| align=right|2,212|| align=right|0,097|| align=right|3,93|| align=right|3,289||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46117)||2001 FD34|| align=right|15,4|| align=right|2,304|| align=right|0,078|| align=right|5,23|| align=right|3,496||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46118)||2001 FL34|| align=right|15,5|| align=right|2,258|| align=right|0,107|| align=right|5,23|| align=right|3,393||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46119)||2001 FU34|| align=right|15,4|| align=right|2,466|| align=right|0,199|| align=right|2,89|| align=right|3,871||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46120)||2001 FY34|| align=right|15,4|| align=right|2,382|| align=right|0,269|| align=right|8,01|| align=right|3,676||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46121)||2001 FB36|| align=right|14,0|| align=right|2,717|| align=right|0,081|| align=right|5,73|| align=right|4,478||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46122)||2001 FJ37|| align=right|15,2|| align=right|2,600|| align=right|0,149|| align=right|7,00|| align=right|4,193||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46123)||2001 FW37|| align=right|14,1|| align=right|2,763|| align=right|0,037|| align=right|18,78|| align=right|4,592||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46124)||2001 FU40|| align=right|14,8|| align=right|2,447|| align=right|0,210|| align=right|1,66|| align=right|3,826||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46125)||2001 FB43|| align=right|14,6|| align=right|2,442|| align=right|0,131|| align=right|1,31|| align=right|3,816||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46126)||2001 FN45|| align=right|14,7|| align=right|2,752|| align=right|0,031|| align=right|4,73|| align=right|4,565||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46127)||2001 FS45|| align=right|14,0|| align=right|2,535|| align=right|0,116|| align=right|4,37|| align=right|4,036||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46128)||2001 FU45|| align=right|15,3|| align=right|2,347|| align=right|0,181|| align=right|5,24|| align=right|3,595||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46129)||2001 FP46|| align=right|15,1|| align=right|2,397|| align=right|0,107|| align=right|2,67|| align=right|3,710||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46130)||2001 FQ46|| align=right|14,9|| align=right|2,702|| align=right|0,029|| align=right|5,81|| align=right|4,440||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46131)||2001 FW47|| align=right|14,5|| align=right|2,759|| align=right|0,116|| align=right|4,36|| align=right|4,582||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46132)||2001 FG49|| align=right|15,1|| align=right|2,583|| align=right|0,221|| align=right|3,30|| align=right|4,151||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46133)||2001 FT50|| align=right|15,6|| align=right|2,448|| align=right|0,069|| align=right|5,38|| align=right|3,830||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46134)||2001 FH53|| align=right|14,7|| align=right|2,944|| align=right|0,038|| align=right|2,62|| align=right|5,052||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46135)||2001 FF56|| align=right|13,9|| align=right|2,760|| align=right|0,146|| align=right|8,13|| align=right|4,585||MBA||23. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46136)||2001 FH56|| align=right|14,2|| align=right|3,207|| align=right|0,111|| align=right|3,46|| align=right|5,743||MBA||23. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46137)||2001 FN56|| align=right|13,4|| align=right|3,183|| align=right|0,045|| align=right|21,70|| align=right|5,679||MBA||23. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46138)||2001 FR56|| align=right|14,5|| align=right|2,641|| align=right|0,213|| align=right|16,78|| align=right|4,290||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46139)||2001 FV56|| align=right|13,8|| align=right|3,071|| align=right|0,126|| align=right|11,56|| align=right|5,381||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46140)||2001 FU57|| align=right|13,5|| align=right|2,757|| align=right|0,094|| align=right|8,42|| align=right|4,577||MBA||21. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46141)||2001 FY57|| align=right|13,9|| align=right|3,233|| align=right|0,078|| align=right|15,37|| align=right|5,812||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46142)||2001 FN58|| align=right|14,3|| align=right|3,196|| align=right|0,161|| align=right|16,16|| align=right|5,714||MBA||24. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46143)||2001 FO60|| align=right|14,2|| align=right|3,192|| align=right|0,054|| align=right|2,55|| align=right|5,702||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46144)||2001 FB63|| align=right|15,9|| align=right|2,531|| align=right|0,054|| align=right|2,74|| align=right|4,026||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46145)||2001 FC63|| align=right|14,5|| align=right|2,888|| align=right|0,120|| align=right|3,34|| align=right|4,907||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46146)||2001 FP64|| align=right|15,5|| align=right|2,715|| align=right|0,120|| align=right|4,61|| align=right|4,474||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46147)||2001 FK66|| align=right|14,8|| align=right|2,627|| align=right|0,029|| align=right|7,82|| align=right|4,258||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46148)||2001 FC67|| align=right|15,6|| align=right|2,424|| align=right|0,138|| align=right|6,62|| align=right|3,774||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46149)||2001 FJ67|| align=right|14,3|| align=right|3,231|| align=right|0,175|| align=right|14,99|| align=right|5,806||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46150)||2001 FY67|| align=right|14,6|| align=right|2,606|| align=right|0,070|| align=right|15,25|| align=right|4,206||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46151)||2001 FS68|| align=right|13,7|| align=right|2,986|| align=right|0,108|| align=right|11,07|| align=right|5,158||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46152)||2001 FV68|| align=right|15,2|| align=right|2,528|| align=right|0,051|| align=right|4,50|| align=right|4,019||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46153)||2001 FH69|| align=right|15,5|| align=right|2,517|| align=right|0,078|| align=right|4,18|| align=right|3,992||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46154)||2001 FL70|| align=right|13,8|| align=right|3,102|| align=right|0,159|| align=right|4,65|| align=right|5,463||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46155)||2001 FS70|| align=right|14,8|| align=right|2,704|| align=right|0,063|| align=right|3,19|| align=right|4,445||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46156)||2001 FR72|| align=right|14,9|| align=right|2,780|| align=right|0,153|| align=right|5,46|| align=right|4,634||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46157)||2001 FZ72|| align=right|14,8|| align=right|2,694|| align=right|0,040|| align=right|5,46|| align=right|4,420||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46158)||2001 FC73|| align=right|14,3|| align=right|2,562|| align=right|0,186|| align=right|14,09|| align=right|4,100||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46159)||2001 FO73|| align=right|14,3|| align=right|3,149|| align=right|0,108|| align=right|5,52|| align=right|5,587||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46160)||2001 FE78|| align=right|13,2|| align=right|3,203|| align=right|0,066|| align=right|22,38|| align=right|5,732||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46161)||2001 FK78|| align=right|14,6|| align=right|2,673|| align=right|0,218|| align=right|8,76|| align=right|4,370||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46162)||2001 FM78|| align=right|14,6|| align=right|2,604|| align=right|0,031|| align=right|14,44|| align=right|4,201||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46163)||2001 FV79|| align=right|15,0|| align=right|2,385|| align=right|0,102|| align=right|10,63|| align=right|3,683||MBA||21. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46164)||2001 FZ79|| align=right|14,7|| align=right|2,668|| align=right|0,053|| align=right|8,62|| align=right|4,357||MBA||21. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46165)||2001 FF80|| align=right|14,5|| align=right|2,719|| align=right|0,218|| align=right|7,66|| align=right|4,482||MBA||21. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46166)||2001 FF82|| align=right|14,2|| align=right|2,757|| align=right|0,109|| align=right|8,16|| align=right|4,576||MBA||23. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46167)||2001 FX83|| align=right|16,6|| align=right|2,341|| align=right|0,025|| align=right|3,20|| align=right|3,580||MBA||26. marec 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(46168)||2001 FK86|| align=right|14,7|| align=right|3,265|| align=right|0,215|| align=right|2,01|| align=right|5,899||MBA||27. marec 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(46169)||2001 FY87|| align=right|14,5|| align=right|2,791|| align=right|0,054|| align=right|6,92|| align=right|4,662||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46170)||2001 FG90|| align=right|13,9|| align=right|2,546|| align=right|0,147|| align=right|14,72|| align=right|4,063||MBA||23. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46171)||2001 FV90|| align=right|14,4|| align=right|2,699|| align=right|0,109|| align=right|14,04|| align=right|4,433||MBA||26. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46172)||2001 FB92|| align=right|14,8|| align=right|2,405|| align=right|0,190|| align=right|7,43|| align=right|3,728||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46173)||2001 FQ92|| align=right|13,8|| align=right|2,643|| align=right|0,171|| align=right|15,13|| align=right|4,297||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46174)||2001 FB93|| align=right|14,9|| align=right|2,680|| align=right|0,118|| align=right|13,79|| align=right|4,387||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46175)||2001 FR93|| align=right|15,8|| align=right|2,386|| align=right|0,062|| align=right|7,10|| align=right|3,684||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46176)||2001 FX94|| align=right|14,5|| align=right|2,749|| align=right|0,036|| align=right|9,44|| align=right|4,556||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46177)||2001 FW97|| align=right|13,7|| align=right|3,213|| align=right|0,144|| align=right|18,19|| align=right|5,758||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46178)||2001 FA98|| align=right|13,0|| align=right|3,047|| align=right|0,069|| align=right|12,89|| align=right|5,317||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46179)||2001 FD98|| align=right|14,2|| align=right|2,743|| align=right|0,176|| align=right|10,24|| align=right|4,542||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46180)||2001 FX101|| align=right|15,5|| align=right|2,300|| align=right|0,108|| align=right|5,79|| align=right|3,488||MBA||17. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46181)||2001 FM113|| align=right|14,9|| align=right|2,553|| align=right|0,168|| align=right|10,80|| align=right|4,079||MBA||18. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46182)||2001 FD119|| align=right|15,5|| align=right|2,210|| align=right|0,111|| align=right|5,33|| align=right|3,285||MBA||20. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46183)||2001 FH119|| align=right|14,0|| align=right|2,633|| align=right|0,104|| align=right|12,06|| align=right|4,272||MBA||20. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46184)||2001 FM120|| align=right|15,5|| align=right|2,658|| align=right|0,163|| align=right|11,62|| align=right|4,333||MBA||26. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46185)||2001 FF124|| align=right|15,0|| align=right|2,592|| align=right|0,140|| align=right|9,39|| align=right|4,173||MBA||23. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46186)||2001 FS124|| align=right|15,3|| align=right|2,435|| align=right|0,193|| align=right|3,18|| align=right|3,799||MBA||29. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46187)||2001 FW126|| align=right|13,6|| align=right|2,673|| align=right|0,179|| align=right|12,95|| align=right|4,370||MBA||26. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46188)||2001 FW134|| align=right|15,2|| align=right|2,561|| align=right|0,116|| align=right|11,56|| align=right|4,099||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46189)||2001 FN135|| align=right|14,1|| align=right|2,591|| align=right|0,114|| align=right|15,90|| align=right|4,169||MBA||21. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46190)||2001 FV135|| align=right|14,6|| align=right|2,570|| align=right|0,093|| align=right|15,17|| align=right|4,120||MBA||21. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46191)||2001 FS140|| align=right|14,7|| align=right|3,145|| align=right|0,070|| align=right|10,37|| align=right|5,578||MBA||22. marec 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(46192)||2001 FG141|| align=right|15,3|| align=right|2,677|| align=right|0,075|| align=right|9,76|| align=right|4,380||MBA||23. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46193)||2001 FW141|| align=right|15,2|| align=right|2,832|| align=right|0,066|| align=right|2,51|| align=right|4,765||MBA||23. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46194)||2001 FR143|| align=right|15,2|| align=right|2,396|| align=right|0,124|| align=right|6,68|| align=right|3,707||MBA||23. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46195)||2001 FM144|| align=right|14,7|| align=right|2,791|| align=right|0,034|| align=right|4,82|| align=right|4,662||MBA||23. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46196)||2001 FH145|| align=right|14,5|| align=right|2,635|| align=right|0,209|| align=right|9,48|| align=right|4,276||MBA||23. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46197)||2001 FK146|| align=right|15,0|| align=right|2,441|| align=right|0,098|| align=right|9,68|| align=right|3,813||MBA||24. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46198)||2001 FS147|| align=right|14,3|| align=right|2,650|| align=right|0,089|| align=right|14,06|| align=right|4,314||MBA||24. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46199)||2001 FX147|| align=right|15,1|| align=right|2,582|| align=right|0,156|| align=right|8,63|| align=right|4,148||MBA||24. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46200)||2001 FE148|| align=right|14,6|| align=right|2,623|| align=right|0,143|| align=right|11,00|| align=right|4,247||MBA||24. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46201)||2001 FS148|| align=right|15,0|| align=right|2,613|| align=right|0,174|| align=right|12,60|| align=right|4,223||MBA||24. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46202)||2001 FR151|| align=right|14,6|| align=right|2,669|| align=right|0,024|| align=right|15,62|| align=right|4,359||MBA||24. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46203)||2001 FB153|| align=right|14,9|| align=right|2,760|| align=right|0,150|| align=right|9,03|| align=right|4,585||MBA||26. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46204)||2001 FC155|| align=right|14,2|| align=right|3,238|| align=right|0,269|| align=right|2,85|| align=right|5,826||MBA||26. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46205)||2001 FV155|| align=right|14,5|| align=right|2,566|| align=right|0,142|| align=right|13,76|| align=right|4,109||MBA||26. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46206)||2001 FS156|| align=right|14,7|| align=right|2,697|| align=right|0,036|| align=right|10,02|| align=right|4,428||MBA||26. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46207)||2001 FF158|| align=right|15,3|| align=right|2,262|| align=right|0,150|| align=right|7,12|| align=right|3,401||MBA||27. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46208)||2001 FB160|| align=right|14,6|| align=right|3,172|| align=right|0,164|| align=right|0,58|| align=right|5,648||MBA||29. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46209)||2001 FK160|| align=right|13,6|| align=right|2,835|| align=right|0,051|| align=right|16,55|| align=right|4,774||MBA||29. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46210)||2001 FX160|| align=right|15,4|| align=right|2,338|| align=right|0,130|| align=right|7,37|| align=right|3,575||MBA||29. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46211)||2001 FO161|| align=right|13,8|| align=right|3,084|| align=right|0,062|| align=right|9,05|| align=right|5,416||MBA||29. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46212)||2001 FD162|| align=right|14,1|| align=right|2,943|| align=right|0,042|| align=right|11,99|| align=right|5,047||MBA||30. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46213)||2001 FN162|| align=right|14,5|| align=right|2,437|| align=right|0,183|| align=right|12,04|| align=right|3,804||MBA||31. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46214)||2001 FX166|| align=right|14,4|| align=right|2,644|| align=right|0,155|| align=right|9,85|| align=right|4,298||MBA||19. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46215)||2001 FX170|| align=right|14,8|| align=right|2,802|| align=right|0,098|| align=right|10,88|| align=right|4,689||MBA||24. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46216)||2001 FK171|| align=right|14,4|| align=right|2,642|| align=right|0,093|| align=right|15,57|| align=right|4,294||MBA||24. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46217)||2001 FK176|| align=right|15,2|| align=right|2,596|| align=right|0,068|| align=right|15,59|| align=right|4,183||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46218)||2001 FV177|| align=right|14,3|| align=right|3,067|| align=right|0,118|| align=right|10,42|| align=right|5,371||MBA||18. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46219)||2001 FB187|| align=right|14,7|| align=right|2,716|| align=right|0,121|| align=right|9,77|| align=right|4,476||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(46220)||2001 FW189|| align=right|14,2|| align=right|3,124|| align=right|0,206|| align=right|0,52|| align=right|5,520||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46221)||2001 GP|| align=right|14,4|| align=right|2,965|| align=right|0,073|| align=right|9,69|| align=right|5,104||MBA||1. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46222)||2001 GJ5|| align=right|13,4|| align=right|3,163|| align=right|0,276|| align=right|14,84|| align=right|5,625||MBA||15. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46223)||2001 GV7|| align=right|14,8|| align=right|2,586|| align=right|0,144|| align=right|8,27|| align=right|4,158||MBA||15. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46224)||2001 GN10|| align=right|14,6|| align=right|3,072|| align=right|0,108|| align=right|1,34|| align=right|5,383||MBA||15. april 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46225)||2001 GV10|| align=right|14,6|| align=right|3,188|| align=right|0,137|| align=right|5,88|| align=right|5,692||MBA||15. april 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(46226)||2001 HP2|| align=right|12,7|| align=right|3,046|| align=right|0,079|| align=right|8,62|| align=right|5,315||MBA||17. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46227)||2001 HQ2|| align=right|13,5|| align=right|3,074|| align=right|0,103|| align=right|20,91|| align=right|5,390||MBA||17. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46228)||2001 HZ2|| align=right|14,7|| align=right|3,185|| align=right|0,154|| align=right|1,14|| align=right|5,684||MBA||17. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46229)||2001 HQ3|| align=right|14,9|| align=right|2,628|| align=right|0,111|| align=right|13,50|| align=right|4,259||MBA||17. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46230)||2001 HZ4|| align=right|14,4|| align=right|2,624|| align=right|0,187|| align=right|12,33|| align=right|4,251||MBA||16. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46231)||2001 HM5|| align=right|12,2|| align=right|3,217|| align=right|0,105|| align=right|10,72|| align=right|5,770||MBA||18. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46232)||2001 HS7|| align=right|14,9|| align=right|2,886|| align=right|0,181|| align=right|11,15|| align=right|4,903||MBA||17. april 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(46233)||2001 HF9|| align=right|15,0|| align=right|2,589|| align=right|0,193|| align=right|13,09|| align=right|4,166||MBA||16. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46234)||2001 HK9|| align=right|14,3|| align=right|2,987|| align=right|0,227|| align=right|9,51|| align=right|5,161||MBA||16. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46235)||2001 HX9|| align=right|14,2|| align=right|2,779|| align=right|0,164|| align=right|6,91|| align=right|4,632||MBA||16. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46236)||2001 HA10|| align=right|14,5|| align=right|2,582|| align=right|0,078|| align=right|13,88|| align=right|4,148||MBA||16. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46237)||2001 HB10|| align=right|13,9|| align=right|2,648|| align=right|0,273|| align=right|11,59|| align=right|4,307||MBA||16. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46238)||2001 HE10|| align=right|15,2|| align=right|2,335|| align=right|0,145|| align=right|5,82|| align=right|3,568||MBA||16. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46239)||2001 HX10|| align=right|14,0|| align=right|2,549|| align=right|0,127|| align=right|12,68|| align=right|4,069||MBA||17. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46240)||2001 HT11|| align=right|14,7|| align=right|2,787|| align=right|0,008|| align=right|6,39|| align=right|4,653||MBA||18. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46241)||2001 HG12|| align=right|14,1|| align=right|2,973|| align=right|0,036|| align=right|8,68|| align=right|5,127||MBA||18. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46242)||2001 HQ12|| align=right|14,2|| align=right|3,082|| align=right|0,026|| align=right|9,90|| align=right|5,410||MBA||18. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46243)||2001 HR12|| align=right|14,3|| align=right|2,712|| align=right|0,089|| align=right|16,36|| align=right|4,465||MBA||18. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46244)||2001 HU15|| align=right|12,6|| align=right|3,155|| align=right|0,182|| align=right|22,71|| align=right|5,603||MBA||24. april 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(46245)||2001 HU20|| align=right|13,3|| align=right|3,092|| align=right|0,116|| align=right|9,35|| align=right|5,437||MBA||21. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46246)||2001 HX20|| align=right|13,4|| align=right|3,193|| align=right|0,175|| align=right|6,38|| align=right|5,705||MBA||23. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46247)||2001 HG22|| align=right|14,6|| align=right|2,883|| align=right|0,053|| align=right|3,27|| align=right|4,894||MBA||23. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46248)||2001 HM22|| align=right|13,2|| align=right|3,096|| align=right|0,100|| align=right|16,84|| align=right|5,447||MBA||25. april 2001||Ametlla de Mar||Ametlla de Mar
|-
|(46249)||2001 HQ22|| align=right|15,0|| align=right|3,200|| align=right|0,131|| align=right|2,45|| align=right|5,723||MBA||25. april 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(46250)||2001 HP28|| align=right|14,0|| align=right|3,107|| align=right|0,129|| align=right|4,09|| align=right|5,476||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*

Seznami asteroidov